Liga Młodzieżowa UEFA (2013/2014) – 1. sezon Ligi Młodzieżowej UEFA, rozgrywek piłkarskich dla ekip składających się z zawodników poniżej 19. roku życia. Zdobywcą trofeum została FC Barcelona.

Uczestnicy 
Zespoły w pierwszej edycji turnieju rozgrywały swoje spotkania w takim samym składzie grup, jak w Lidze Mistrzów 2013/14. Rozwiązanie to zostało przyjęte na tzw. 'okres próbny'.

Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach musieli być urodzeni po 1 stycznia 1995 roku.

Terminarz

Faza grupowa 
Do startu w fazie grupowej uprawnionych będzie 32 drużyny. Drużyny zostały podzielone na 8 takich samych grup jak w dorosłej Lidze Mistrzów, które zostały rozlosowane 29 sierpnia 2013 w Monako.

Wszystkie zespoły zagrały ze sobą dwukrotnie – po 2 najlepsze z każdej grupy awansowały do fazy pucharowej. Mecze grane były w tym samym terminie, co spotkania w Lidze Mistrzów, chociaż konkretny mecz pomiędzy juniorskimi odpowiednikami nie musiał być rozgrywany tego samego dnia, co spotkanie dorosłych drużyn. Niektóre spotkania były też rozgrywane w poniedziałki i czwartki.
Zasady ustalania kolejności w tabeli:
 liczba zdobytych punktów w całej rundzie;
 liczba punktów zdobyta w meczach bezpośrednich;
 różnica bramek w meczach bezpośrednich;
 liczba bramek zdobytych na wyjeździe w meczach bezpośrednich
 różnica bramek w całej rundzie;
 liczba zdobytych bramek w całej rundzie;
 mniejszy wskaźnik kar dyscyplinarnych w całej rundzie (czerwona kartka = 3 punkty, żółta kartka = 1 punkt, dwie żółte kartki w meczu = 3 punkty)
 losowanie

Grupy

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Faza pucharowa 
Do startu w fazie pucharowej uprawnionych było 16 drużyn – 8 zwycięzców fazy grupowej i 8 drużyn, które zajęły 2. miejsca w fazie grupowej.

W tej fazie do dalszych etapów turnieju przechodzili zwycięzcy poszczególnych dwumeczów.

Drabinka

1/8 finału 
Zwycięzcy fazy grupowej Ligi Mistrzów zostali rozlosowani przeciwko zespołom, które zajęły 2. miejsca w fazie grupowej. Drużyny z tych samych federacji oraz grup nie mogą zostać zestawione w jednej parze.

Ćwierćfinały

Półfinały 
Półfinałowe spotkania zostały rozegrane 11 kwietnia 2014 roku na Stadionie Colovray w szwajcarskim Nyonie.

Finał 
Finał został rozegrany 11 kwietnia 2014 roku na Stadionie Colovray w szwajcarskim Nyonie.

Statystyki

Strzelcy

Asystenci

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

Liga Młodzieżowa UEFA
2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej